Velika nagrada Francije 1982 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 25. julija 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 54
| 1:33:33,217
| 1
| 9
|-
! 2
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 54
| + 17,308 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 54
| + 42,128 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 54
| + 1:16,241
| 5
| 3
|-
! 5
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 54
| + 1:30,994
| 10
| 2
|-
! 6
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 1:32,339
| 15
| 1
|-
! 7
| 5
|  Derek Daly
| Williams-Ford
| 53
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 53
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 53
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 53
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 11
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
| 52
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 12
| 12
|  Geoff Lees
| Lotus-Ford
| 52
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 13
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 52
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 14
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 51
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 15
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 50
| +4 krogi
| 14
|  
|-
! 16
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 49
| +5 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 25
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 23
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 17
| Gorivo
| 13
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 13
| El. sistem
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jochen Mass
| March-Ford
| 10
| Zavrten
| 26
|  
|-
! Ods
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
| 10
| Trčenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 8
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 2
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 0
| Pog. gred
| 17
|  
|-
! Ods
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 0
| El. sistem
| 21
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Jan Lammers
| Theodore-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Riccardo Patrese 1'40.075

Formula 1 sezona 1982
1982